Xoy steht für:
 Xoy (Peto), Ort im Municipio Peto, Yucatán (Bundesstaat), Mexiko

Siehe auch:
 Choy (Iran)